Tenisový turnaj WTA ECM Prague Open 2007 se konal ve dnech 7. – 13. května v hlavním městě České republiky Praze venku na antukových dvorcích. Odměny činily 145,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2007
Prague Open
Sport v Česku v roce 2007